«Безумные подмостки», или «Шум за сценой» () — американский комедийный фильм 1992 года режиссёра Питера Богдановича, снятый по мотивам одноимённой пьесы Майкла Фрейна. В главных ролях снялись Кристофер Рив, Майкл Кейн и Кэрол Барнетт. Так же в фильме снялся Денхолм Эллиотт, для которого эта роль стала последней — актёр умер в год выхода фильма.

Сюжет 

В фильме, поставленном по пьесе Майкла Фрейна, показаны три эпизода из театральной жизни: генеральная репетиция и два представления первого акта одной и той же пьесы — фарса Nothing On. Режиссёр, актёры и персонаж просцениума в процессе постановки попадают в разные комические ситуации из-за своих личностных качеств и взаимоотношений.

В ролях

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года
Фильмы Питера Богдановича
Фильмы о театре
Фильмы США 1992 года
Фильмы Amblin Entertainment
Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях
Экранизации пьес
Фильмы, спродюсированные Фрэнком Маршаллом